Любченко — українське прізвище. Відомі носії:

 Любченко Аркадій Панасович (1899–1945) — письменник.
 Любченко Джейн (1947) — американський гідробіолог.
 Любченко Георгій Опанасович — український архітектор-конструктивіст.
 Любченко Леонід Миколайович — український режисер-документаліст.
 Любченко Любов Андріївна — українська радянська діячка, Герой соціалістичної праці, депутат ВР СРСР.
 Любченко Микола Петрович (1896–1937) — український прозаїк, новинар.
 Любченко Олексій Миколайович (1971) — український економіст, державний службовець.
 Любченко Панас Петрович (1897–1937) — політичний діяч.
 Любченко Сергій Іванович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища
Прізвища на -енко